Hemmen peut faire référence à :
 Hemmen, village d'Overbetuwe aux Pays-Bas
 Cécile Hemmen (1955-), femme politique luxembourgeoise ;
 Emile Hemmen (1923-2021), poète-écrivain luxembourgeois ;
 Félix Hemmen (1989-), musicien français ;
 Othon Hemmen (1917-2004), footballeur international luxembourgeois.

Voir aussi 
 Heather Hemmens (1988-), une actrice américaine ;
 Hemen, un dieu guerrier de la mythologie égyptienne.